Тур Страны Басков 2016 — 56-я по счету многодневная шоссейная велогонка по дорогам испанской Страны Басков, девятый календарный старт  Мирового Тура UCI 2016 года . Гонка стартовала 4 апреля в Эчеваррии и финишировала 9 апреля в Эйбаре. Состояла из шести этапов, общая протяжённость дистанции велогонки составила почти 853 км. Прошлогодний победитель Тур Страны Басков 2015 и лидер российской команды  Хоаким Родригес постарается защитить свой титул. Победителем в четвёртый раз стал Альберто Контадор из команды .

Участники 
В гонке приняли участие 20 команд (18 UCI WorldTeams, 2 UCI Professional Continental teams), представивших по 8 гонщиков. Общее количество вышедших на старт 160 райдеров.

Российские участники 
  : Максим Бельков (92), Сергей Чернецкий (55), Егор Силин (59)
  : Евгений Петров (93)

Маршрут

Гонка

Этап 1 
4 апреля 2016 — из Эчеваррия в Маркина-Хемейн, 144,0 км

Этап 2 
5 апреля 2016 — из Маркина-Хемейн в Амуррио, 174,2 км

Этап 3 
6 апреля 2016 — из Витория-Гастейс в Лесака, 193,5 км

Этап 4 
7 апреля 2016 — из Лесака в Орио, 165,0 км

Этап 5 
8 апреля 2016 — из Орио в Эйбар, 159,0 км

Этап 6 
9 апреля 2016 — из Эйбар в Эйбар, 16,5 км

Классификации 
Участники Тур Страны Басков 2016 будут награждаться лидерскими майками в пяти различных классификациях:
 Жёлтая майка — Генеральная классификация
 Белая майка — Очковая классификация
 Красная майка — Горная классификация
 Синяя майка — Спринтерская классификация
 Командная классификация

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт велогонки